Mario Fermín Cabral y Báez (Baní, 1877–Santo Domingo, 1961) fue un político de la República Dominicana. Él era senador  por la Provincia de Santiago, y también fue el Presidente del Senado de la República Dominicana por tres períodos: 1914–1916, 1930–1938, 1955. Durante su tenencia como senador  Cabral y Báez redactó el proyecto de ley que en 1935 rebautizó la capital dominicana, Santo Domingo, como Ciudad Trujillo en honor del dictador Rafael Trujillo; él también promovió en 1943 la construcción de Centro de Los Héroes en la ciudad capital.

Cabral y Báez era hijo  de Marcos Antonio Cabral y Figueredo y de Altagracia Amelia Báez Andújar (hija de Presidente Buenaventura Báez).
El 24 de noviembre de 1900, Cabral y Báez casó con Amelia Josefa Tavares Saviñón y  tuvieron 4 hijos: María Estela, Pura Amelia, Manuel Antonio y Ramón Cabral Tavares. Él enviudó y casó con María Josefa Tavares Tineo, con quien engendró a: Altagracia Amelia Cabral Tavares. Él también procreó extramaritalmente con Sixta América Stéfani, una italodominicana, otra hija: Dulce Enilda Altagracia Cabral Stéfani (1925–2008).

Árbol genealógico

Referencias 

Políticos de República Dominicana
Nacidos en la provincia Peravia